Населені пункти в Чехії:

 Боржетін (Пельгржимов)
 Боржетін (Їндржіхув Градець)